Яйко-Илемске — горная вершина в массиве Горганы (Украинские Карпаты), в пределах  Долинского района  Ивано-Франковской области, юго-восточнее села Мысловка.

Расположение 
Расположена в Западных Горганах, на хребте, простирающемся от реки  Свича до реки Молода, и включает ещё, кроме Яйко-Илемского, такие вершины: Большой и Малый Лысак, Поганец, Укерня, Сиван Лолинской, Молода, Яйко-Перегинское. Является второй вершиной по высоте в данной гряде.

Общие данные 
Высота 1680 м (по другим данным — 1685 м). Название гора получила за характерную форму, напоминающую яйцо. Северо-восточные склоны крутые, обрывистые; юго-восточные и северо-западные — пологие. Поверхность покрыта каменными россыпями — грехотамы. Верх горы открыт. Развивается современная нивация. Встречаются субальпийские кустарниковые пустоши. Ниже 1600 м — пояс горно-соснового криволесья, переходящий в еловый. Сохранились группировки сосны кедровой.

Описание вершины 
У вершины есть два четко выраженных отрога. Северо-западный отрог плавно опускается и переходит в полонину Долгое Поле. Юго-восточный отрог несколько стремительнее, на нем на расстоянии около 1,5 км от вершины расположен охотничий домик, есть источник. Северо-восточный склон круто обрывается в направлении водораздела потоков Правич и Мшана.

С вершины открывается прекрасная панорама — на севере виден весь хребет  Аршица (с ближайшей его кульминацией Горган Илемский). Далее на восток виден острый пик Высокой и плоский Игровец, а также  Сивулю. В юго-восточном направлении доминирует вершина Молода, от которой тянется к Яйка-Илемского хребет с вершинами Поганец, Укерня, Сиван Лолинской. Слева от Молода заметна  Грофа. В южном направлении видно Негровец, а на запад — множество низших лесистых хребтов в долине реки  Свича, среди которых выделяется Менчил.

 
 На юго-восточном склоне расположен Яйкивский заказник.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины